Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1966 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (drugi krog)
  Maria Bueno (prvakinja)
  Nancy Richey (finale)
  Françoise Dürr (četrtfinale)
  Rosemary Casals (polfinale)
  Norma Baylon (četrtfinale)
  Virginia Wade (četrtfinale)
  Donna Fales (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1966